Der Sudirman Cup 2021, die Weltmeisterschaft für gemischte Mannschaften im Badminton, wurde vom 26. September bis zum 3. Oktober in der Energia Areena der finnischen Stadt Vantaa ausgetragen. Es war die 17. Austragung des Sudirman Cups. Titelverteidiger China besiegte im Endspiel Japan mit 3:1 und holte sich damit zum zwölften Mal den Cup.

Setzliste

Gruppe A

China vs Finnland

Thailand vs Indien

China vs Indien

Thailand vs Finnland

Indien vs Finnland

China vs Thailand

Gruppe B

Taiwan vs Tahiti

Südkorea vs Deutschland

Taiwan vs Deutschland

Südkorea vs Tahiti

Taiwan vs Südkorea

Deutschland vs Tahiti

Gruppe C

Indonesien vs Russland

Dänemark vs Kanada

Dänemark vs Russland

Indonesien vs Kanada

Indonesien vs Dänemark

Kanada vs Russland

Gruppe D

Malaysia vs England

Japan vs Ägypten

Japan vs England

Malaysia vs Ägypten

Japan vs Malaysia

England vs Ägypten

Endrunde

Übersicht

Viertelfinale

Viertelfinale 1

Viertelfinale 2

Viertelfinale 3

Viertelfinale 4

Halbfinale

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finale

Endstand

Weblinks 
 bwfbadminton.org

Einzelnachweise 

2021
Badminton 2021
Badmintonwettbewerb in Vantaa